Soutěžní ročník Serie C 1935/1936 byl 1. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od 22. září 1935 do 31. května 1936. Postup do druhé ligy si vybojovaly kluby Cremonese, Spezia, Benátky a Catanzarese. Jednalo se o první sezonu po velké reorganizace italských fotbalových soutěží.

Události 
Soutěže se zúčastnily i kluby co v minulosti hrály v nejvyšší lize, hlavně mistra ze sezony 1913/14 Casale. Klub Pavia měla také hrát, jenže se do soutěže nepřihlásily z důvodu svého bankrotu. Celkem se účastnilo 64 klubů, které byly rozděleny do čtyř skupin. Do druhé ligy postoupily vítězové svých skupin. Sestup patřil klubům co se umístily na posledních čtyřech místech. I v této sezoně některé kluby nakonec nesestoupily: Comense, Forlimpopoli, Grion Pula, Libertas Rimini, Legnano, Gallaratese, Cusiana a Prato. Důvod byl rozšíření soutěže ze 64 na 76 týmů do pěti skupin.

Tabulky

Skupina A 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 kluby Grion Pula, Rimini a Forlimpopoli zůstaly v soutěži.

Skupina B 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 kluby Fanfulla a Legnano odehrály dodatečné utkání o sestup (3:1).
 kluby Legnano, Gallaratese a Cusiana zůstaly v soutěži.

Skupina C 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 kluby Spezia a Sanremese] odehrály dodatečné utkání o postup (0:1). Utkání se nedohrálo kvůli technické chyby a opakovaný zápas Sanremese] odmítl a tak i když Spezia prohrála, postoupil.
 klub Empoli odstoupil ze soutěže po 9. kole.

Skupina D 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 klub Prato zůstal v soutěži.
 kluby Cagliari a Pescara odstoupily ze soutěže před 1. kolem a již nebyly nahrazeny.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serie C
Fotbal v roce 1935
Fotbal v roce 1936
Sport v Itálii v roce 1935
Sport v Itálii v roce 1936